Duras (koning), een Dacische koning die regeerde van 68 tot 87.
Duras (druivensoort)
Duras (familie), een grafelijke familie.
Graafschap Duras, een middeleeuws graafschap gelegen rondom het Belgisch-Limburgse Duras.
Duras (België), een deelgemeente van het Belgisch-Limburgse Sint-Truiden.
Kasteel Duras, een kasteel in de Belgische plaats Duras.
Duras (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne.
Marguerite Duras, pseudoniem van een Frans schrijfster.
Duras (Star Trek), twee Klingon-zusters uit de Star Trek-serie.